Timesharing kan verwijzen naar
 Timesharing (informatica) Een computersysteem dat door een aantal gebruikers tegelijk gebruikt wordt
 Timesharing (toerisme) Het delen van een vakantiehuis of -appartement